Йиґева — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Йиґевамаа.
 Йиґева — місто в Естонії зі статусом муніципалітету.
 Йиґева — селище в Естонії, у волості Йиґева повіту Йиґевамаа.

Див. також 
 Йиґевамаа — повіт в Естонії